Alestopetersius är ett släkte av fiskar. Alestopetersius ingår i familjen Alestidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Alestopetersius